Во́лома — топоним:

Ойконим 
 Волома — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Волома — посёлок в Муезерском районе Карелии.

Гидроним 
 Волома — озеро в Муезерском районе Карелии, исток одноимённой реки.
 Волома — река, протекающая в Муезерском и Медвежьегорском районах Карелии.

А также Волома — упразднённый остановочный пункт Западно-Карельской дороги (197,15 км перегона Пенинга — Сонозеро).